ZSE steht für:
 Flughafen Pierrefonds (IATA-Code)
 Zagreb Stock Exchange, siehe Zagreber Börse
 Západoslovenská energetika, slowakischer Energiekonzern
 Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften
 Zentrale Serviceeinheit, frühere Bezeichnung der Serviceeinheiten der Berliner Polizei, siehe Der Polizeipräsident in Berlin
 Zentrales System Emissionen, Datenbank im Umweltbundesamt (Deutschland)
 Zentrum für Seltene Krankheiten an verschiedenen deutschsprachigen Hochschulen
 Zimbabwe Stock Exchange, offizielle Börse von Simbabwe
 Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, eine erziehungswissenschaftlich-soziologische Fachzeitschrift

Abkürzung